Джамел Маклин (; род. , Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
После переезда семьи Маклина в Хамптон Джамел поступил в старшую школу Бетел, где попробовал свои силы в школьной команде. Спустя год, в Талсе, он дебютировал в турнире первого дивизиона NCAA. Маклин сыграл в 31 матче в среднем по 17 минут, набирая 6 очков и 4,8 подбора. Следующий сезон Джамел провел в команде университета Ксавье в Цинциннати. В составе студенческой команды он трижды выиграл регулярный чемпионат в конференции Atlantic 10.

Профессиональная карьера Маклина началась в бельгийском клубе «Лёвен Беарз», где он провёл сезон 2011/2012, набирая по 9,3 очка и 6,8 подбора в 36 матчах. За последующие 2 года Джамел выступал за бельгийский «Остенде» и немецкий «Телеком Баскетс».

В 2014 году Маклин дебютировал в Евролиге в составе берлинской «Альбы» и проводил на паркете 25 минут в каждом матче, набирая в среднем 13 очков и 5,6 подбора. По итогам сезона игрок был признан MVP немецкого чемпионата.

С 2015 по 2017 год Маклин становился чемпионом итальянской лиги, дважды обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка выступая за «Олимпия Милан». Так же, Джамел был признан самым ценным игроком 7-го тура Евролиги. За два сезона в Евролиге он сыграл в 40 матчах и в среднем набирал по 9,7 очка и 4,2 подбора.

В сезоне 2017/2018 в «Олимпиакосе», показатели Джамела составили 8,7 очка и 4,7 подбора. В 13-ом туре Евролиги он разделил звание самого ценного игрока с защитником «Химок» Алексеем Шведом. В этом сезоне Маклин также принял участие в греческом «Матче Всех Звёзд».

В июле 2018 года Маклин перешёл в «Локомотив-Кубань». В 22 матчах Единой лиги ВТБ Джамел в среднем за матч набирал 8,5 очка, 5,1 подбора и 1,4 передачи.

Во 2 туре ТОП-16 Еврокубка Маклин был признан «Самым ценным игроком». В матче со «Скайлайнерс» (92:69) Джамел набрал 19 очков, 3 подбора, 4 перехвата и 31 балл за эффективность действий.

Сезон 2019/2020 Маклин начинал в «Динамо» (Сассари), но в январе 2020 года покинул итальянский клуб.

Достижения 
  Чемпион Италии: 2015/2016
  Обладатель Кубка Италии (2): 2016, 2017
  Обладатель Суперкубка Италии: 2016

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Ксавье Маскетирс» (баскетбол)
Игроки БК «Лёвен Беарз»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Телеком Баскетс»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Нагоя Даймонд Долфинс»
Игроки БК «Ризен Людвигсбург»
Игроки БК «Сарагоса»